Роман Едуардович Метельський ( р., с. Биківка Дзержинського району Житомирської області, Україна —  р., м. Київ, Україна) — український теоретик права, кандидат юридичних наук, доцент, один із фундаторів сучасного українського конституціоналізму, учень відомого українського правознавця, кандидата юридичних наук, професора В. П. Пастухова.

Його фундаментальна праця — кандидатська дисертація «Конституціоналізм Михайла Драгоманова» (Київ, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1998 р.) — є одним з найбільш ґрунтовних наукових досліджень державно-правових поглядів М. П. Драгоманова, яке стало наріжним каменем для розвитку конституціоналізму в Україні.

Біографія 

Народився 8 липня 1966 р. в с. Биківка Дзержинського району Житомирської області, Україна. Дуже швидко по тому родина переїхала до с. Бараші Ємільчинського району, де і пройшло дитинство Романа.

Батько — Метельський Едуард Вікторович, робітник.

Матір — Метельська Ніна Степанівна, лікар-педіатр.

В 1988–1993 рр. навчався на історичному факультеті Київського державного педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова (зараз — Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).

В 1993–2001 рр. — старший лаборант, аспірант, викладач, старший викладач кафедри правознавства Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

В 1998 р. захистив дисертацію «Конституціоналізм Михайла Драгоманова», здобувши науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень» (м. Київ, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, науковий керівник — проф. В. П. Пастухов).

З 2001 р. — завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. В тому ж році почав працювати на посаді доцента кафедри правознавства Київського університет права НАН України.

В 2005–2011 рр. — доцент, завідувач кафедри правознавства Київського славістичного університету.

Відомий також своїми лекціями з юридичних та політологічних дисциплін в Європейському університеті, Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі, Академії муніципального управління.

Помер 17 жовтня 2011 р. в м. Києві. Похований в с. Бараші Ємільчинського району Житомирської області.

Інші факти 

Роман Метельський також знаний своїм талантом художника. В 1985–1988 рр. він навіть працював художником-оформлювачем. Одна з його картин — портрет Михайла Петровича Драгоманова — досі прикрашає хол в його Alma Mater.

Уродженці Романівського району
Кандидати юридичних наук України
Правознавці